Erinnerungsbibliothek steht für:

Erinnerungsbibliothek DDR
Wserossijskaja memuarnaja biblioteka ( / ), von Alexander Solschenizyn herausgegebene Reihe im Verlag YMCA-Press, Paris